Het Anker steht für:

 Het Anker (Mechelen), flämische Brauerei in Mechelen, Provinz Antwerpen
 Het Anker (Waterschap), Verwaltungseinheit der Wasserwirtschaft in der Provinz Groningen